Classement par ordre alphabétique du prénom
 Benjamin Ratner (1965-), acteur, scénariste et réalisateur canadien ;
 Brett Ratner (1969-), réalisateur et producteur américain ;
Ievguenia Ratner (1886-1931), révolutionnaire russe ;
 Mark Ratner, auteur de jeux de rôle.